A statikus kódanalízis egyfajta ellenőrzése a számítógépes programoknak, ami a kód konkrét futtatása nélkül történik. (A futtatással történő analízist nevezik dinamikus analízisnek.) A legtöbb esetben a forráskódot ellenőrizzük, ám lehetőség van az object kódok ellenőrzésére is.

A statikus kód analízis automatizált, gép által végzett ellenőrzést jelent. Az ember által történő kódértelmezést code review-nak nevezzük.

Számítástechnika